

Туровиці — село в гміні Констанцин-Єзьорна Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Туровиці — село в гміні Ясенець Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Туровиці — село в гміні Фалкув Конецького повіту Свентокшиського воєводства